Japán
Nakagava, település Fukuoka prefektúrában
Nakagava, falu Nagano prefektúrában